Deux navires de la Royal Australian Navy ont porté le nom de HMAS Sydney, d'après Sydney, ville d'Australie :
 le , une canonnière utilisée par la South Australian colonial navy et la Royal Australian Navy entre 1884 et 1943. 
 le , un navire de soutien et d'essai utilisé par la Royal Australian Navy entre 1990 et 1998 et par le Defence Maritime Services depuis cette date.

Voir aussi  
 , page d'homonymie des navires de la Royal Navy ayant porté ce nom 

Protector